Александр Варфоломеевич Мирошниченко ( — ?) — советский государственный деятель, председатель Уссурийского облисполкома (1941—1943).

Биография 
Член ВКП(б) с 1928 г.

 1941—1943 гг. — председатель исполнительного комитета Уссурийского областного Совета,
 1943—1948 гг. — первый секретарь Пензенского горкома ВКП(б).
 1948—1950 гг. — председатель Пензенского областного Совета профсоюзов.

Источники 
 Мирошниченко
 ОКЗв 

Председатели Уссурийского облисполкома